Мунгоси (лат. -{Herpestidae}-) породица су из подреда мачколиких животиња. Насељавају континенталну Африку и јужну Евроазију. Мадагаскарски мунгоси из потпородице -{Galidiinae}-, која је ендемит Мадагаскара, су се са афроазијским мунгосима налазили у истој породици. Међутим, након анализа ДНК су смештени у породицу -{Eupleridae}-.

Претпоставља се да постоји блиска сродност између цибетки и мунгоса.

На острва јужног Јадрана мунгос је насељен почетком 20. века. 

Једна од боље проучених врста из ове породице су меркати (). Они су настањени у Јужној Африци и у полупустињским пределима. Домороци их називају „човечуљцима”. Живе у подземним стаништима, у већим групама.

Етимологија назива 
Назив ове породице води поријекло од типског рода Herpestes и таксономски наставка -idae.

Опис 
Мунгоси су дугачки до jednog метрa заједно са репом (24 до 58 cm без репа). Они теже од 320 g до 5 kg. Мунгоси имају дуга лица и тела, мале округле уши, кратке ноге, и дуге шиљате репове. Своје неувлачеће канџе користе се првенствено за копање. Мунгоси, попут коза, имају уске, овуларне зенице. Већина врста има велику аналну мирисну жлезду која се користи за територијално обележавање и сигнализацију репродуктивног статуса. Зубна формула мангоса је .

Мунгос је хитар је и неумољив: упоран је и никада не оставља свој плен. Мунгос је најпознатији непријатељ страшне и опасне кобре. Без страха јој се супроставља и из двобоја са њом обично излази као победник. Мунгос вешто и хитро избегава отровне зубе змије све док она не скочи на њега. Тада мунгос успева да је зграби за потиљак. Заштићен је својом дебелом кожом и крзном. Египатски мунгос је био света животиња у доба фараона, па су у пирамидама пронађене и мумије мунгоса. Многе врсте мунгоса живе поред човека, како корисне кућне животиње које уништавају пацове и змије, иако понекад нападају и домаће животиње — куниће и живину.

Мунгоси имају рецепторе за ацетилхолин који су, попут рецептора код змија, оликовани тако да се змијски неуротоксин из венома не може везати за њих. Мунгоси су један од четири позната таксона сисара са мутацијама у никотинском ацетилхолинском рецептору које их штите од змијског венома. Њихови модификовани рецептори спречавају везивања α-неуротоксина из змијског отрова. Ови рецептори имају четири засебне, независне мутације. Код мунгоса, ова промена је доводи до јединствене гликозилације.

Систематика 
-{Herpestina}- је било научно име које је предложио Шарл Лусјен Бонапарта 1845. године, који је сматрао да су мунгоси потпородица породице -{Viverridae}-. Године 1864, Џон Едвард Греј је класификовао мунгосе у три потфамилије: -{Galiidinae}-, -{Herpestinae}- и -{Mungotinae}-. Ово груписање је подржао Реџиналд Покок 1919. године, који је називао фамилију -{Mungotidae}-.

Генетичка истраживања базирана на анализама једрене и митохондријске ДНК показала су да су -{Galidiines}- сроднији са мадагаскарским месождерима, укључујући фосу и фаналоку. -{Galiidinae}- се тренутно сматра потфамилијом фамилије -{Eupleridae}-.

Класификација 
Класификација породице Herpestidae:

[† - ознака за изумрли таксон]
 Породица: Herpestidae
 Род: †Kichechia
 †Kichechia zamanae
 Род: †Legetetia
 †Legetetia nandii
 Род: †Ugandictis
 †Ugandictis napakensis
 Потпородица: Herpestinae
 Род: Atilax
 Atilax paludinosus (мочварни мунгос)
 †Atilax mesotes
 Род: Bdeogale
 Подрод: Bdeogale
 Bdeogale crassicauda (чупорепи мунгос)
 Подрод: Galeriscus
 Bdeogale jacksoni (Џексонов мунгос)
 Bdeogale nigripes (црноноги мунгос)
 Род: Cynictis
 Cynictis penicillata (жути мунгос)
 Род: Galerella
 Galerella flavescens (анголски витки мунгос)
 Galerella nigrata (црни мунгос)
 Galerella ochracea (сомалијски витки мунгос)
 Galerella pulverulenta (мали сиви мунгос)
 Galerella sanguinea (витки мунгос)
 †Galerella debilis
 †Galerella palaeoserengetensis
 Род: Herpestes
 Herpestes brachyurus (краткорепи мунгос)
 Herpestes edwardsi (индијски сиви мунгос)
 Herpestes fuscus (индијски смеђи мунгос)
 Herpestes javanicus (мали индијски мунгос)
 Herpestes semitorquatus (грласти мунгос)
 Herpestes smithii (румени мунгос)
 Herpestes urva (мунгос ракојед)
 †Herpestes alaylaii
 †Herpestes lemanensis
 Род: "Herpestes" <---[још неименован род]
 "Herpestes" ichneumon (египатски мунгос)
 Род: "Herpestes" <---[још неименован род]
 "Herpestes" vitticollis (пругастоврати мунгос)
 Род: Ichneumia
 Ichneumia albicauda (бјелорепи мунгос)
 †Ichneumia nims
 Род: Paracynictis
 Paracynictis selousi (Селусов мунгос)
 Род: Rhynchogale
 Rhynchogale melleri (Мелеров мунгос)
 Род: Xenogale
 Xenogale naso (дугоноси мунгос)
 Род: †"Herpestes" <---[још неименован род]
 †"Herpestes" abdeialii
 Род: †Leptoplesictis
 †Leptoplesictis aurelianensis
 †Leptoplesictis mbitensis
 †Leptoplesictis namibiensis
 †Leptoplesictis rangwai
 †Leptoplesictis senuitae
 Потпородица: Mungotinae
 Род: Crossarchus (кусиманс)
 Crossarchus alexandri (Александеров кусиманс)
 Crossarchus ansorgei (анголски кусиманс)
 Crossarchus obscurus (обични кусиманс)
 Crossarchus platycephalus (равноглави кусиманс)
 †Crossarchus transvaalensis
 Род: Dologale
 Dologale dybowskii (Пузаргов мунгос)
 Род: Helogale (патуљасти мунгос)
 Helogale hirtula (етиопски патуљасти мунгос)
 Helogale parvula (обични патуљасти мунгос)
 †Helogale kitafe
 †Helogale palaeogracilis
 Род: Liberiictis
 Liberiictis kuhni (либеријски мунгос)
 Род: Mungos (мунгос)
 Mungos gambianus (гамбијски мунгос)
 Mungos mungo (пругасти мунгос)
 †Mungos dietrichi
 †Mungos minutus
 Род: Suricata (меркат)
 Suricata suricata (меркат)
 †Suricata major

Филогенетско стабло 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе породице мунгоси.

Галерија

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Herpestoidea

Референце

Литература

Спољашње везе 

 

 
Сисари Африке
Сисари Азије